Slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 inleddes den 9 juli och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinalerna. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 17 juli.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

England mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=ENG-FRA
|nr       = 
|bild     = ENG-FRA 2011-07-09.svg
|datum    = 9 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Jill Scott 
|mål2     =  Élise Bussaglia
|straffresultat = 3 – 4
|straffar1=Kelly Smith Karen Carney Casey Stoney Claire Rafferty Faye White 
|straffar2= Camille Abily Élise Bussaglia Gaëtane Thiney Sonia Bompastor Eugénie Le Sommer
|arena    = Bayarena
|spelplats= Leverkusen
|publik   = 26395
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Japan

{{Resultat med trupp|id=GER-JPN
|nr       = 
|bild     = GER-JPN 2011-07-09.svg
|datum    = 9 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     =  Karina Maruyama
|arena    = Volkswagen Arena
|spelplats= Wolfsburg
|publik   = 26067
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Homare Sawa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Australien

{{Resultat med trupp|id=SWE-AUS
|nr       = 
|bild     = SWE-AUS-2011-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Therese Sjögran Lisa Dahlkvist Lotta Schelin 
|mål2     =  Ellyse Perry
|arena    = Augsburg Arena
|spelplats= Augsburg
|publik   = 24605
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lotta Schelin
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot USA

{{Resultat med trupp|id=BRA-USA
|nr       = 
|bild     = BRA-USA-2011-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Marta 
|mål2     =  Daiane Abby Wambach
|straffresultat = 3 – 5
|straffar1= Cristiane Marta Daiane Francielle 
|straffar2=  Shannon Boxx Carli Lloyd Abby Wambach Megan Rapinoe Ali Krieger
|arena    = Rudolf-Harbig-Stadion
|spelplats= Dresden
|publik   = 25598
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Hope Solo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Frankrike mot USA

{{Resultat med trupp|id=FRA-USA
|nr       = 
|bild     = FRA-USA-2011-07-13.svg
|datum    = 13 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Sonia Bompastor 
|mål2     =  Lauren Holiday Abby Wambach Alex Morgan
|arena    = Borussia-Park
|spelplats= Mönchengladbach
|publik   = 25676
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Abby Wambach
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=JPN-SWE
|nr       = 
|bild     = JPN-SWE-2011-07-13.svg
|datum    = 13 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Nahomi Kawasumi Homare Sawa 
|mål2     =  Josefine Öqvist
|arena    = Waldstadion
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 45434
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Aya Miyama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=SWE-FRA
|nr       = 
|bild     = SWE-FRA-2011-07-13.svg
|datum    = 16 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lotta Schelin Marie Hammarström 
|mål2     =  Élodie Thomis
|arena    = Rhein-Neckar-Arena
|spelplats= Sinsheim
|publik   = 25475
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor
 Fifa.com

Slutspel